El nombre Pippin puede hacer referencia a varias cosas diferentes:
 Peregrin Pippin Tuk, uno de los hobbits protagonistas de la novela El Señor de los Anillos, escrita por J. R. R. Tolkien;
 las pippin, una variedad de manzanas de color verde o amarillo, jugosas y aromáticas.
 la Pippin, una consola de videojuegos desarrollada por Apple a mediados de los años 1990, en colaboración con Bandai; o a
 Pippin (1972), un musical dirigido por Bob Fosse.

Notas